Räss, Räß, Raeß, oder Raess ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifaz Räss (1848–1928), Schweizer katholischer Theologe
 Irène Räss (* 1989), Schweizer Unihockeyspielerin
 Nadja Räss (* 1979), Schweizer Jodel-Sängerin

 Andreas Räß (1794–1887), Bischof von Straßburg
 August Raeß (1892–?), deutscher Generalarzt
 Jonas Raess (* 1994), Schweizer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Rass
 Ress